Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Halle Carroll et Maria Jose Gaidano.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1992
Palerme
Sport en Italie en 1992
Tennis en juillet 1992